The Power (DJ Fresh), een nummer van de Britse DJ Fresh
 The Power (Snap!), een nummer van de Duitse groep Snap!
 Phil Taylor, een Engels darter, bijgenaamd "The Power"